Fender kan syfta på:

Fender (båtutrustning) – ett föremål som hängs utefter båtens skrov för att förhindra skador
Fender Musical Instruments Corporation – en amerikansk tillverkare av stränginstrument och förstärkare
Leo Fender (1909–1991), grundare av Fender Musical Instruments Corporation
Freddy Fender (1937–2006), amerikansk sångare